Сільпо́ — уламкова абревітура, утворена від російських слів сельское потребительское общество.

 Сільпо — за часів СРСР це «сільське споживче товариство» (також скорочено «сільст»).
 Сільпо —  крамниця згаданого споживчого товариства
 Сільпо (торгова мережа) — в сучасній Україні це мережа супермаркетів, що входить у Fozzy Group.

Торгівля